Магинданао () — провинция Филиппин, входящая в состав Автономный Pегион Бангсаморо в Mусульманском Минданао. Административный центр — город Шариф Агуак. Площадь — 4900,1 км². Граничит на севере с Южным Ланао, на востоке с Котабато, на юге с провинцией Султан-Кударат.

География 
Провинция расположена в восточной части острова Минданао, в нижнем течении реки Минданао, называемой также Пуланги. Эта река образует долину, низменность, пригодную для ведения сельского хозяйства. Остальная часть территории Магинданао гористая. На границе с Ланао расположен вулкан Раганг (1842 м).

Залив Ильяна, к которому обращены берега провинции, относится к более крупному заливу Моро.

История

Население 
Численность населения составляет 944 718 человек (2010), плотность населения — 192,80 чел./км².

В провинции проживают народы висайя и магинданао. Последний относится к группе народов моро, исповедующих ислам.

Административное деление 
В административном отношении делится на 36 муниципалитетов:

Экономика 
Главная отрасль экономики — сельское хозяйство, главная культура в котором — рис. Развита также пищевая промышленность.

Ссылки 
 Описание провинции на сайте Департамента Туризма Филиппин 

Минданао
Провинции Филиппин